Lisowczycy
 żywe torpedy
 Straceńcy (The Born Losers) – film Toma Laughlina z 1967
 Straceńcy (The Long Riders) – film Waltera Hilla z 1980
 Straceńcy – powieść Eugeniusza Paukszty z 1957